Le tournoi de tennis du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute à Acapulco du 21 au .

Gisela Dulko remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Parra Santonja, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mariya Koryttseva et Raluca Olaru.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Mexique
Sport au Mexique en 2011
Tennis en février 2011